Die Mamut English Open 2007 fanden vom 13. bis 18. Dezember 2007 in Sheffield im Vereinigten Königreich statt. Das Squashturnier der Herren war Teil der PSA World Tour 2007/08 und gehörte zur Kategorie 5 Star. Es war mit 57.500 US-Dollar dotiert.

Im Endspiel trafen die beiden topgesetzten James Willstrop und Nick Matthew aufeinander. Willstrop setzte sich in der Partie mit 9:11, 11:9, 11:6 und 11:6 durch.

Das Teilnehmerfeld der Herrenkonkurrenz bestand aus 16 Spielern, davon waren vier Plätze für Qualifikanten vorgesehen. Die acht besten Spieler wurden gesetzt. Eine Wildcard wurde nicht vergeben.

Herren

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisse auf squashinfo.com (englisch)

PSA World Tour 2007/08
2007